Ruttersheim ist der Familienname folgender Personen:

 Else von Ruttersheim (1880–1962), österreichische Theaterschauspielerin  
 Gisela von Ruttersheim (1869–1944), österreichische Sopranistin
 Karl Polz Edler von Ruttersheim (1819–1885), österreichischer General